Шпек — українське прізвище.

 Шпек Руслан Олександрович
 Шпек Роман Васильович

Українські прізвища